Ойя может означать:

 Ойя — игольное кружево различных форм узких кружевных лент, которые носят в восточной и южной частях Средиземноморья, а также в Армении.
 Ойя — ориша, женское божество охоты и ветров.
 Ойя — муниципалитет в Испании.